Der Dreiband-Weltcup 1991/3 war das 3. Weltcupturnier im sechsten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 27. November bis zum 1. Dezember 1991 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Palma statt. Es war das vierte Dreiband Weltcup-Turnier in Spanien.

Geschichte 
Durch seinen zwölften Weltcup-Sieg übernahm Torbjörn Blomdahl wieder die Führung im Weltcup und somit auch im Kampf um die Weltmeisterschaft. Den besten Generaldurchschnitt (GD) spielte aber der belgische Rekord-Weltmeister Raymond Ceulemans mit 1,857. Es war sein bester Durchschnitt in seiner 30-jährigen Dreiband Karriere. Seinen ersten Podiumsplatz erreichte Dick Jaspers. Er spielte mit 2,260 auch den besten Einzeldurchschnitt (BED) in einer Partie. Für Höchstserie des Turniers von 13 Punkten sorgte mit Lennart Blomdahl der Vater des Siegers. Der Österreichische Dreibandmeister Christoph Pilss erreichte mit Platz vier sein bestes Weltcup-Ergebnis.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Raymond Ceulemans
  Torbjörn Blomdahl
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Marco Zanetti
  Sang Chun Lee
  Junichi Komori
  Dick Jaspers

Wildcards BWA:
  Karsten Lieberkind
  Yun Seung-rok
Qualifikanten Spa:
  Tonny Carlsen
  Leon Smolders

Ausrichterplätze:
  Miguel Llull
  Enrique Herbon
  Luis Miguel Gonzales
  Juan Far

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit 48 Teilnehmern qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale und bekamen sichere 6 Punkte für die Weltrangliste. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

1991 3
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Palma